«Агиде́ль» () — женский хоккейный клуб из Уфы, структурное подразделение профессионального хоккейного клуба «Салават Юлаев»; был создан 31 августа 2010 года в рамках программы развития женского хоккея в России.

Название клуба происходит от башкирского названия реки Белой — крупнейшей реки в Республике Башкортостан, протекающей по большей части её территории. В переводе название означает «Белая река».

 Первую в своей истории встречу в рамках чемпионата России ХК «Агидель» провёл 23 сентября 2010 года в гостях против ХК «СКИФ» (Нижний Новгород). Уфимская команда проиграла эту встречу с разгромным счётом 0:26.
 Свою первую шайбу в ворота соперников хоккеистки ХК «Агидель» забросили на следующий день, 24 сентября, во втором гостевом матче той же команде ХК «СКИФ».
 Первую домашнюю встречу ХК «Агидель» провёл 24 октября против ХК «Локомотив-Энергия» (Красноярский край) и проиграл её со счётом 1:5.
 В чемпионате России (сезон 2010/11) в 30 сыгранных матчах команда пропустила в свои ворота 288 шайб, а забила 22, не выиграв ни одной встречи и не заработав ни одного очка.

История 
Команда была образована 31 августа 2010 года в результате переговоров президента Республики Башкортостан Рустэма Хамитова и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. В кратчайшие сроки после этого была создана вся необходимая инфраструктура, и уже 23 сентября уфимские хоккеистки взяли старт в чемпионате России среди женских команд.

Стадион 

Домашняя площадка — Дворец спорта «Салават Юлаев»
 Вместимость — 3 500
 Адрес: 450083, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 41

Достижения 
В чемпионате России среди женских команд:
  Чемпион России 2017/18, 2018/19, 2020/21
  Серебряный призёр сезона 2015/16, 2016/17, 2019/20
  Бронзовый призёр сезона 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15

Статистика 

 Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки.

Тренерский состав 
 Спортивный директор:  Семак Александр Владимирович
 Старший тренер:  Давлетшин Валерий Рафикович
 Тренер:  Трудаков Сергей Николаевич

Текущий состав команды

Ссылки 
 ХК «Агидель» на официальном сайте ХК «Салават Юлаев»
 ХК «Агидель», г. Уфа Женский хоккей в России

Хоккейные клубы России
Женские хоккейные клубы
Спортивные клубы Уфы
Агидель (хоккейный клуб)
Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
Хоккейные клубы Башкортостана
Появились в 2010 году в России
2010 год в Башкортостане